«Весёлая канарейка» (альтернативное название «Железный ящик») — советский чёрно-белый немой приключенческий фильм режиссёра Льва Кулешова. Премьера фильма состоялась 5 марта 1929 года.

Сюжет 
Актриса Брио, работающая в кафе «Весёлая канарейка», и не подозревает, что её новые знакомые — коммунисты Луговец и Брянский, посланные подпольным комитетом на борьбу с вражеской контрразведкой…

Критика 
Фильм был упомянут Ильей Ильфом и Евгением Петровым в фельетоне «Пташечка из Межрабпромфильма» (Журнал «Чудак», 1929, № 14):

В ролях 
 Галина Кравченко — мадемуазель Брио, артистка варьете
 Андрей Файт — Луговец
 Ада Войцик — жена Луговца
 Сергей Комаров — Брянский, большевик-подпольщик
 Юрий Васильчиков — адъютант начальника контрразведки
 Михаил Доронин — начальник контрразведки
 Владимир Кочетов — французский солдат-коммунист
 Всеволод Пудовкин — иллюзионист-факир
 Александр Чистяков — рабочий
 А. Жутаев
 Н. Копысов

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Лев Кулешов
 Автор сценария: Анатолий Мариенгоф, Борис Гусман
 Операторы-постановщики: Пётр Ермолов, Борис Франциссон
 Художник-постановщик: Сергей Козловский
 Монтаж: Лев Кулешов

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Немые фильмы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы Льва Кулешова
Фильмы студии «Межрабпомфильм»
Фильмы СССР 1929 года